L'élection présidentielle de 2008 peut désigner :

 l'élection présidentielle chinoise de 2008 ;
 l'élection présidentielle ghanéenne de 2008 ;
 l'élection présidentielle américaine de 2008 ;
 l'élection présidentielle islandaise de 2008 ;
 l'élection présidentielle maldivienne de 2008 ;
 l'élection présidentielle monténégrine de 2008 ;
 l'élection présidentielle népalaise de 2008 ;
 l'élection présidentielle polynésienne de 2008 ;
 l'élection présidentielle dominicaine de 2008 ;
 l'élection présidentielle russe de 2008 ;
 l'élection présidentielle serbe de 2008 ;
 l'élection présidentielle zimbabwéenne de 2008.

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2008
 Élection présidentielle de 2007
 Élection présidentielle de 2009